Andina ist:

 Andina (Madagaskar), Dorf in Madagaskar in der Provinz Fianarantsoa
 Andina S.A., chilenisches Abfüll-Unternehmen für Coca-Cola

Andina ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Andina (* 1976), spanischer Schauspieler

Die Abkürzung ANDINA bezeichnet:
 Agencia Peruana de Noticias, Nachrichtenagentur in Lima, Peru

ANDINA